Пресі́-ле-Сек () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на південний схід від Парижа, 100 км на захід від Діжона, 31 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 104 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 263,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Пресі-ле-Сек на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пресі-ле-Сек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна